Ndiagne peut désigner :
 Ndiagne, un village de la communauté rurale de Ouonck (Sénégal)
 Ndiagne, une commune de la région de Louga (Sénégal)